Henrichenburg ist die Bezeichnung für:

 eine ehemalige Gemeinde, heute Stadtteil von Castrop-Rauxel, siehe Henrichenburg
 eine ehemalige Burg, nach der dieser Ort benannt wurde, siehe Henrichenburg (Burg)
 das Schiffshebewerk Henrichenburg im heutigen Waltroper Stadtteil Oberwiese